USS Abbot bylo jméno použité pro více lodí Námořnictva Spojených států amerických:
 USS Abbot (DD-184) – torpédoborec třídy Wickes, za druhé světové války byl prodán Royal Navy, kde sloužil jako HMS Charlestown (I21)
 USS Abbot (DD-629) – torpédoborec třídy Fletcher, sloužil ve druhé světové a korejské válce

Externí odkazy